Jméno a příjmení Jan Hruška má více nositelů:

 Jan Hruška (* 1975) – český cyklista
 Jan Hruška (fotbalista) (* 1957) – československý fotbalista
 Jan Hruška (lední hokejista) (* 1986) – český hokejový útočník